Список бывших населённых пунктов на территории сельского поселения „Чертолино“ Ржевского района Тверской области.

Примечания